Buslijn 170 (Amsterdam-Uithoorn)
Buslijn 170 (Berkel en Rodenrijs-Zoetermeer)
Buslijn 170 (Eindhoven-Dommelen)
Buslijn 170 (Epe-Twello)
Buslijn 170 (Goudswaard-Rotterdam)